Gibraltar Open — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, проводящийся с 2015 года, когда он был частью Players Tour Championship.

Турнир в 2015 году проводился в Гибралтаре в зале Tercentenary Sports Hall. Контракт для этого турнира заключён на три снукерных сезона. Его призовой фонд составляет €125000.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Гибралтар впервые примет этап PTC
 Dafabet Gibraltar Open Results 

Снукерные турниры